Grill kan syfta på:

 Grill – en anordning som används för att grilla
 Grill – anordning som används för att dölja luftinsläppet till en bils kylare, se Kylarmaskering
 kortform av grillrestaurang eller grillkiosk, se exempelvis gatukök.
 Grill (släkt) – en borgarsläkt från Augsburg

Se även 
 Grilljanne – en skämtbenämning på tillgjorda unga sprättar och klädsnobbar i Stockholm
 Grillkorv – en typ av korv som är avsedd att grillas eller stekas